Milne steht für:
 Milne (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Milne (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 (11767) Milne, Asteroid des Hauptgürtels
 HMS Milne (1914), britischer Zerstörer, siehe Admiralty-M-Klasse #Die Boote der Admiralty-Klasse
 HMS Milne (G14), britischer Zerstörer

Siehe auch:
 Milne-Bucht in Papua-Neuguinea
 Milne Bay Province, Provinz von Papua-Neuguinea
 Milne Land, Insel bei Grönland
 Schlacht um die Milne-Bucht, 1942
 Milnes